Exploratorium steht für:

 Exploratorium (San Francisco), Mitmachmuseum in San Francisco

in Deutschland:
 Exploratorium Berlin, Veranstaltungszentrum für improvisierte Musik und kreative Musikpädagogik
 exploratorium – Kindermuseum Stuttgart und Region e.V., Veranstalter von Mitmach-Ausstellungen
 Extavium (früher Exploratorium Potsdam), Mitmachmuseum in Potsdam